— японская манга, придуманная и нарисованная Сэйси Кисимото и публиковавшаяся в журнале Monthly Shonen Gangan.

Сюжет 
В недалёком будущем древние знания станут движущей силой мира. Да, обнаруженные О-Артефакты. С расширение археологических раскопок, находили всё больше и больше О-Артефактов. Единственное, что известно об О-Артефактах, это то, что они обладают непостижимой силой, которую не может объяснить современная наука. Все О-Артефакты делятся на ранги, согласно своей силе: E, D, C, B, A, S, SS. И те особенные люди, что могут управлять О-Артефактами, зовутся О-Артефакт Тактиками или О. П. Т.ами. Многие страны стали использовать О. П. Т.ов и древние технологии в своих целях.

 Арка 1:
 Начало с 1-й главы.
 Джио Фрид — двенадцатилетний мальчик с мечтой завоевать весь мир. Он никому не доверяет кроме себя и денег. Однажды он встречает девочку по имени Руби Кресцент, которая предлагает стать друзьями, но тот отказывается. Тогда она нанимает его телохранителем и постепенно доказывает свою правоту.
 Арка 2:
 Начало с 25-й главы.
 Прошло два года после того, как Джио, Руби и Болл покинули Энтоцу. Джио всё так же хочет завоевать мир, Руби стать знаменитой охотницей за сокровищами и найти легендарный О-Артефакт, а Болл стать сильным О. П. Т.ом. Находясь под опекой господина Вик и госпожи Бэзил, они встречаются с Кирином-саном и его собакой Джаджамару и его злым братом-близнецом Каджуки, состоящим в Зеноме. И попадают на турнир который проходит в городе "Утёс птиц".
 Арка 3:
 Начало с 54-й главы.
 После олимпиады в Рок Бирде (Rock Bird) прошло 4 года. Джио Фрид куда-то бесследно исчез, и поэтому Бол, Кирин, Амидаба, Кросс, Джаджамару и Джоджомару отправились на его поиски чтобы после спасти Руби из лап СТИ.

Персонажи

Главные персонажи 

 Руби Кресцент (яп. ルビィ・クレセント) — охотница за сокровищами, расшифровывает древние писания. Встречает Джио во время поисков легендарных о-артефактов. Её "отца" зовут Джек Кресцент. Первый раз появляется в первой главе манги. К концу второй арки выясняется, что Руби является десятым ангелом Сефирота.
 Джио Фриид (яп. ジオ・フリード) — О. П. Т., мечтающий завоевать мир. Имеет рану в сердце, но твёрдо идёт к достижению своих целей. Является главным героем. В начале он верит только в деньги, но потом понимает как важны друзья, благодаря Руби. В конце именно он спасает планету от "смерти".
 Сатана (яп. サタン) — форма, в которую Джио трансформируется. Имеет огромную силу и поглощает эффекты других о-артефактов. Называет себя Люцифер. Первый раз появляется в первой главе манги.
 Кросс Бьянкина (яп. クロス・ビアンキーナ) — О. П. Т. Предан богу, а также командир армии Сти. Его цель — поймать и убить Сатану за смерть своей сестры. Первый раз появляется в четвёртой главе манги. Имеет огромное количество энергии, а поэтому владеет разрушительной силой. Является Сефиротом каббалы Света.
 Болл (яп. ボール) — мальчик, живущий в Энтоцу. Член группы «Сопротивление». Первый раз появляется в восьмой главе манги. Вскоре выясняется, что Болл — О. П. Т. У него есть младшая сестра, отца и мать на долгое время «украло» правительство. В последней главе показывается будущее Болла — он женат на Мей и у них двое детей-близнецов, циклоп и О.П.Т.

О-Артефакты

Список глав

Примечания

Ссылки